Ферріє́р-ле-Веррері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 31 км на північ від Монпельє.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Феррієр-ле-Веррері на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Феррієр-ле-Веррері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Еро

Примітки 

Муніципалітети департаменту Еро